|-
| 184901 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184902 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184903 - ||  || 29 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184904 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184905 - ||  || 29 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184906 - ||  || 30 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184907 - ||  || 29 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184908 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184909 - ||  || 29 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184910 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184911 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184912 - ||  || 27 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184913 - ||  || 27 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184914 - ||  || 29 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184915 - ||  || 28 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184916 - ||  || 31 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184917 - ||  || 30 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184918 - ||  || 30 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184919 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184920 - ||  || 25 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184921 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184922 - ||  || 27 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184923 - ||  || 30 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184924 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184925 - ||  || 27 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184926 - ||  || 25 octombrie 2005 || Apache Point || 
|-
| 184927 - ||  || 27 octombrie 2005 || Apache Point || A. C. Becker
|-
| 184928 - ||  || 27 octombrie 2005 || Apache Point || A. C. Becker
|-
| 184929 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184930 - ||  || 4 noiembrie 2005 ||  || 
|-
| 184931 - ||  || 5 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184932 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184933 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184934 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184935 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184936 - ||  || 4 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184937 - ||  || 5 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184938 - ||  || 6 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184939 - ||  || 6 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184940 - ||  || 6 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184941 - ||  || 6 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184942 - ||  || 8 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184943 - ||  || 12 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184944 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184945 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184946 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184947 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184948 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184949 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184950 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184951 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184952 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184953 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184954 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184955 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184956 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184957 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184958 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184959 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184960 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184961 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184962 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184963 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184964 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184965 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184966 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184967 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184968 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184969 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184970 - ||  || 4 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184971 - ||  || 7 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184972 - ||  || 21 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184973 - ||  || 23 decembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184974 - ||  || 24 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184975 - ||  || 20 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184976 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184977 - ||  || 25 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184978 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 184979 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184980 - ||  || 22 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 184981 - ||  || 30 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184982 - ||  || 31 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184983 - ||  || 1 februarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 184984 - ||  || 2 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184985 - ||  || 4 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184986 - ||  || 25 februarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 184987 - ||  || 27 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184988 - ||  || 23 martie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 184989 - ||  || 21 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184990 - ||  || 28 mai 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184991 - ||  || 11 iunie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 184992 - ||  || 20 iunie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 184993 - ||  || 18 iunie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184994 - ||  || 20 iunie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184995 - ||  || 22 iunie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 184996 - ||  || 21 iulie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 184997 - ||  || 21 iulie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184998 - ||  || 21 iulie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184999 - || 2006 PD || 2 august 2006 ||  || 
|-
| 185000 - ||  || 12 august 2006 || Palomar || NEAT
|-